Breakthrough bezeichnet:
 Breakthrough (Brettspiel), strategisches Brettspiel von Dan Troyka (2000) 
 Breakthrough (Roman), Roman von Ken Grimwood (1976)
 Breakthrough (Menschenrechtsorganisation), eine in USA und Indien aktive NRO gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen
 Breakthrough!, Album der fiktiven J-Pop-/Rock-Gruppe Poppin’Party (2020)
 Break Through Therapy, ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Arzneimittel der amerikanischen Gesundheitsbehörde
 Operation Breakthrough, internationale Walrettungsaktion in Alaska (1988)
 Breakthrough – Zurück ins Leben, US-amerikanisches Filmdrama von Roxann Dawson (2019) 
 Medal of Honor: Allied Assault Breakthrough, Computerspiel-Erweiterung von Electronic Arts (2003)